Le mot prompt peut être employé comme :
adjectif, il est synonyme de rapide
nom commun (anglicisme), il désigne l'invite de commande (caractère indiquant que l'ordinateur est prêt à recevoir une saisie au clavier).
 désigne par extension le message (qui peut être complexe) qui s'affiche en bas de l'écran avant l'entrée d'une commande.
 Par extension,  prompt vocal désigne le message joué par un répondeur téléphonique.
 prompt est une variable d'environnement qui contient ce message.
 prompt est une commande qui permet de modifier ce message.
 nom propre, il désigne une marque de logiciel de traduction automatique.
de:Prompt